Il Centro Studi della Medicina e del Corpo nel Rinascimento (CSMBR) è un istituto internazionale di studi avanzati di storia della medicina e della scienza con sede presso la Domus Comeliana di Pisa. Il centro è la maggiore istituzione italiana dedicata alle medical humanities.

La storia 
Il CSMBR é stato istituto nel gennaio 2018 a seguito della dotazione dell'Institutio Santoriana – Fondazione Comel per portare avanti l'eredità scientifica del medico, scienziato, inventore e filosofo italiano Santorio Santori (1561-1636), che ha introdotto il metodo quantitativo in medicina ed è considerato il padre della fisiologia sperimentale quantitativa, come da volere del Prof. Marcello Comel (1902–1996)  fondatore dell'istituzione.

La sede 
La sede del CSMBR si trova nella Domus Comeliana, ex residenza privata di Marcello Comel, situata accanto alla Torre Pendente in Piazza dei Miracoli .

Organizzazione e Direzione Scientifica 
Il CSMBR è gestito da un comitato di studiosi di fama internazionale, che lavora in collaborazione con università e istituti di ricerca nell'Unione Europea, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ed in particolare con:

 il Centre for Medical History (CMH) dell' Università di Exeter;
 la Graduate School of Arts and Sciences dell'Università di Yale;
 l'Istituto di Storia della Medicina della Julius-Maximilians Universität Würzburg;
 lo Studio Firmano per la Storia della Medicina e della Scienza.

Il fondatore e attuale Direttore del CSMBR è il filosofo e storico intellettuale Fabrizio Bigotti, mentre il presidente è lo storico della medicina Vivian Nutton .

Missione 

La missione principale del CSMBR è quella di promuovere i valori dell'umanesimo e il progresso della conoscenza scientifica ispirati allo sviluppo intellettuale, culturale e sociale del Rinascimento medico europeo (1300-1700).

Principi fondamentali 
La comunità del CSMBR si ispira ai principi dell'Umanesimo rinascimentale, inteso come impegno a riconoscere, rispettare e sviluppare il potenziale umano proprio di ogni individuo. In accordo con questi principi, al centro della pratica accademica del CSMBR c'è il recupero e la rivalutazione della tradizione classica ed il lavoro accademico è volto a consentire a ciascun individuo di formarsi una propria opinione, nel modo più libero e indipendente possibile. Il CSMBR è dunque concepito come spazio plurale, sia in senso politico e sociale che culturale e non persegue né promuove alcun obiettivo politico diretto, essendo costituito come istituto di ricerca indipendente, aperto a studiosi di qualsiasi nazionalità, senza discriminazioni di etnia, genere, età, orientamento politico, religioso o sessuale.

Premi e pubblicazioni 
Il Centro fornisce premi e borse di viaggio, come il Santorio Award for Excellence in Research, la Santorio Fellowship for Medical Humanities and Science, e incoraggia la cooperazione internazionale attraverso la conferenza biennale VivaMente in the History of Ideas . 

In collaborazione con l'editore Palgrave-MacMillan (Springer) il CSMBR sponsorizza la serie Palgrave Studies in Medieval and Early Modern Medicine (PSMEMM). La serie si concentra sulla tradizione intellettuale della medicina occidentale in relazione alle filosofie, istituzioni, pratiche e tecnologie sviluppatesi nel corso del periodo medievale e della prima età moderna (500-1800). Cerca di esplorare la gamma di interazioni tra le varie concettualizzazioni del corpo, compresa la loro importanza per le arti (ad esempio letteratura, pittura, musica, danza e architettura) e il modo in cui diverse tradizioni mediche si sono sovrapposte e hanno preso in prestito l'una dall'altra. La collana ospita contributi dei Premiati Santorio ed è particolarmente attenta ai contributi provenienti da giovani autori.

Note

Collegamenti esterni 
 Sito Web CSMBR